Harron ist der Familienname folgender Personen:

 Don Harron († 2015), kanadischer Schauspieler
 Mary Harron (* 1953), kanadische Regisseurin
 Robert Harron (1893–1920), US-amerikanischer Stummfilmschauspieler